Il doppio del torneo di tennis Busan Open Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Scott Lipsky e Todd Widom che hanno battuto in finale Robert Kendrick e Cecil Mamiit 6-3, 62-7, [10-7].

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
 Scott Lipsky /  Todd Widom (Campioni)

 Dawid Olejniczak /  Michał Przysiężny (primo turno)
 Jacob Adaktusson /  Michael Ryderstedt (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Busan Open Challenger 2006